[[Fichier:UFC 74 Respect Bout.jpg|300px|vignette|droite|Lors des événements organisés par l'UFC, les combattants se font face dans lOctogone'' de l'organisation.]]

Cette liste des événements UFC''' recense les rencontres organisées par l'Ultimate Fighting Championship, organisation américaine de mixed martial arts. La première soirée de combats tenue par la promotion a eu lieu le 12 novembre 1993. Depuis plusieurs années, le nombre d'événements organisés par an est croissant. 46 l'ont été au cours de l'année 2014, contre 3 ou 4 par an lors des débuts de l'organisation.

Ces événements sont diffusés de plusieurs manières :
 en paiement à la séance (les UFC numérotés tel l')
 sur chaine payante ()
 sur chaine gratuite (, , ).

Le premier événement organisé hors des États-Unis est l', le 21 décembre 1997. Aujourd'hui, l'UFC s'exporte dans de nombreux pays dans le monde ; Royaume-Uni, Canada, Japon, Brésil, Suède, Allemagne, Irlande, Australie, Chine, Mexique ou encore France.

Liste chronologique des événements

Lieux des événements 
Jusqu'à l' du 27 juin 2015, la promotion a tenu 324 événements dans 17 pays différents. La majorité des soirées ont été organisés aux États-Unis (233), dans la ville de Las Vegas (91). La deuxième ville d'accueil américaine, Atlantic City, n'en a reçu que 8. Derrière les États-Unis, suivent le Brésil (21), le Canada (18) et le Royaume-Uni (15 dont 14 en Angleterre).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mixed martial arts
 Ultimate Fighting Championship
 Liste des champions de l'UFC
 The Ultimate Fighter

Liens externes 
  Liste des évènements organisés par l'UFC sur UFC.com
  Liste des évènements organisés par l'UFC sur Sherdog

Ultimate Fighting Championship